Род Лейвер був чемпіоном попереднього року і цього разу захистив свій титул, перемігши у фіналі Джона Ньюкомба з рахунком 6–4, 5–7, 6–4, 6–4. Це була четверта і остання перемога Лейвера на Вімблдоні, а також його десята пермога на турнірах Великого шолома загалом.

Сіяні гравці

Сітка

Сіяні гравці

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1969 Wimbledon Men's Singles draw 

1969 у тенісі
Вімблдонський турнір